Кристиан Николов е българско име на мъж. Може да се отнася за:
Кристиан Николов - български футболист;
Кристиан Николов - български престъпник, който убива журналиста Милен Цветков.